Babits ist der Familienname folgender Personen:
 Laslo Babits (1958–2013), kanadischer Speerwerfer
 Mihály Babits (1883–1941), ungarischer Dichter und Publizist

Siehe auch:
 Babitz